Niemcy:
 Geisamr – dzielnica Fritzlar
 Geismar – dzielnica Geisy
 Geismar – dzielnica Getyngi
 Geismar – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Stany Zjednoczone:
 Geismar – miejscowość

Osoby:
 Hans von Geismar – niemiecki malarz

Zobacz też:
 Geissmar